een meisjesnaam, zie Olivia (voornaam)
 Olivia Longott, een Amerikaanse zangeres, zie Olivia (zangeres)
 Olivia (Minnesota), een plaats in de VS
 Olivia (animatieserie), gebaseerd op de gelijknamige boeken van Ian Falconer
 Olivia (film), een film uit 1951 van Jacqueline Audry
 Olivia (Antoon), een lied van Antoon uit 2022
 Olivia (Cleymans & Van Geel), een lied van Cleymans & Van Geel uit 2022